

Geografia
 Mořice – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Prostějov

Persone
 Charles Morice (1850-1932) – calciatore inglese
 Frederick Samson Robert Morice Fox (1989) – attore britannico
 Tara Morice (1964) – attrice e cantante australiana

Altro
 Linea Morice – linea di difesa realizzata durante la guerra d'Algeria

Pagine correlate
 Morico
 Morici